Napier [nejpír] může mít následující významy:
 zeměpisný název měst:
 Napier (Jižní Afrika) – město v Jihoafrické republice
 Napier (Nový Zéland) – město v regionu Hawke's Bay na Novém Zélandu

 příjmení:
 Alex Napier – (1947–2023), bubeník ve skupinách Spice a Uriah Heep
 Charles Napier – (1936 – 2011), americký herec
 Charles John Napier – (1786 – 1860), britský námořní důstojník, admirál, v době krymské války (od roku 1854) vrchní velitel britské flotily v Baltském moři
 John Napier – Laird of Merchiston (1550 – 1617), skotský matematik (objevitel logaritmů), fyzik, astronom a astrolog
 Wilfrid Fox Napier – (* 1941), římskokatolický kněz z Jihoafrické republiky, arcibiskup Durbanu, kardinál
 William M. Napier, též Bill Napier – (* 1940), skotský astronom a badatel v oblasti asteroidů

 univerzita ve Skotsku:
 Edinburgh Napier University – univerzita v Edinburghu, Skotsko, pojmenovaná podle matematika Johna Napiera

 typová označení motorů:
 Napier Deltic – britský bezventilový, přeplňovaný, dvoudobý vznětový motor s protiběžnými písty
 Napier Lion – britský dvanáctiválcový letecký motor vyvinutý a vyráběný firmou Napier & Son

 britské výrobní společnosti:
 Napier & Son – britská společnost z první poloviny 20. století, vyrábějící letecké motory a automobily, převzata firmou Rolls-Royce
 NAPIER Turbochargers Ltd. – společnost v Lincolnu, hrabství Lincolnshire, Anglie, vyrábějící turbodmychadla
 Robert Napier & Sons – společnost, která v letech 1811 až 1900 vyráběla stroje a stavěla lodě v Glasgowě, Skotsko

 označení vesmírného tělesa:
 (7096) Napier – asteroid, který kříží dráhu planety Mars, objeven 3. listopadu 1992, pojmenován podle astronoma Williama M. Napiera

Externí odkazy